Numbers (software), een spreadsheetprogramma dat deel uitmaakt van het iWork softwarepakket van Apple
Numb3rs, een Amerikaanse televisieserie